Název Vinary má více sídel:

 Vinary (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové 
 Vinary (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Vinary (Přerov) (Přerov XI-Vinary) – část města Přerov v okrese Přerov

Externí odkazy